Хандван (лат. Handwanus, Andwanus) — легендарный правитель города на Западной Двине, называемого «Дюна» (лат. Duna, др.-сканд. Dyna — название Западной Двины), упоминаемый Саксоном Грамматиком в связи с войнами легендарных королей Дании — Хадинга и его сына Фроди I.

Война с Хадингом 
В первой книге Саксон называет Хандвана «королём Геллеспонта». Город Дюна был обнесён неприступными стенами, поэтому Хадинг прибегнул к хитрости: приказал опытным птицеловам наловить птиц, обитающих в жилищах горожан, и прикрепить к их перьям горящие фитили. Птицы полетели в свои гнёзда и зажгли дома, в итоге вспыхнувшего пожара, жители оставили ворота без защиты и бросились тушить дома. Хадинг внезапно напал на город и захватил в плен Хандвана, которому позволил выкупиться золотом.

В этом рассказе исследователи видят один из вариантов устного сюжета о взятии города при помощи горящих птиц, который несколько иначе (птиц наловили сами горожане в качестве мнимого откупа) изложен также в русских летописях, описывавших войну княгини Ольги против древлян.

Война с Фроди I 
Во второй книге Саксон рассказывает, как Фроди I, сын Хадинга, после побед на русскими вождями Транно, Веспасием и взятия Палтиски подступил к городу Андвана, который ранее был взят Хадингом (то есть Дюна). Король Андван, памятуя о былом поражении, приказал убрать из города все птичьи гнёзда. Однако Фроди придумал другую хитрость: он переоделся женщиной, проник в город и всё в нём разведал, а затем ночью, когда все спали, осторожно открыл ворота и впустил своё войско. Во время битвы, Андван, видя, что поражение неминуемо, приказал все богатства погрузить на корабли и затопить (в реке), дабы они не достались врагу. После победы Фроди попросил у Андвана дочь себе в жёны, и тот ответил согласием, чтобы избежать больших бедствий.

Вероятно, в данном рассказе изложен вариант распространённого фольклорного сюжета про героя-хитреца, добывающего невесту.

Значение имени 
Несмотря на различное написание имени (Handwanus и Andwanus) в обоих рассказах, вероятно, речь идёт об одном и том же легендарном персонаже. В «Германской мифологии» Рюдберга Хандван соотносится с карликом Андвари. По другой версии, озвученной доктором исторических наук Юрисом Уртансом (Латвия), имя означает «хозяин Дуана» или «хозяин Двины».

Примечания

Литература 
 Саксон Грамматик. Деяния данов. Книги I—II.
 Откуда есть пошла Русская земля. Века VI—X. Кн. 1. M., 1986, С. 632—633. (Перевод Е. Б. Кудряковой).

Саги
Конунги Гардарики